Samfya (district) - district in Zambia
  Samfya (plaats) - plaats in gelijknamig district in Zambia